Keith är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det används också som förnamn, i den engelskspråkiga världen av män, men i Sverige i enstaka fall även av kvinnor. Den svenska släkten Dickson, som är av skotskt ursprung, uppges härstamma från klanen Keith.

Namnet Keith ingår i geografiska namn i den engelskspråkiga världen.

Personer med efternamnet Keith
 Anders Keith (död 1597 eller 1598), skotsk officer verksam i Sverige
 Arthur Keith (1866–1955), brittisk antropolog och anatom
 Brian Keith (1921–1997), amerikansk skådespelare
 David Keith (född 1954), amerikansk skådespelare, regissör, sångare och kompositör
 Duncan Keith (född 1983), kanadensisk ishockeyspelare
 Elizabeth Keith (omnämnd 1530–1562), skotsk adelsdam
 George Keith, 10:e earl Marischal (1693–1778), lordmarskalk av Skottland
 George Elphinstone, 1:e viscount Keith (1746–1823), brittisk amiral
 Harold Keith (1903–1998), amerikansk författare
 Henry Keith Townes, Jr., (1913–1990), amerikansk entomolog
 Ian Keith (1899–1960), amerikansk skådespelare
 James Keith (1696–1758), skotsk militär, verksam i Ryssland och Preussen
 Jeff Keith (född 1958), amerikansk sångare
 Marcia Keith (1859–1950), amerikansk fysiker och fysiklärare för kvinnor
 Matt Keith (född 1983), kanadensisk ishockeyspelare verksam i Sverige
 Minor Keith (1848–1929), amerikansk affärsman
 Penelope Keith (född 1940), brittisk skådespelare
 Robert Keith (1898–1966), amerikansk skådespelare
 Shannon Keith (född 1973), amerikansk djurrättsadvokat och dokumentärfilmare
 Toby Keith (född 1961), amerikansk countryartist

Personer med förnamnet Keith (urval)
 Keith Almgren(född 1957), svensk låtskrivare, musikförläggare och tidigare orkesterledare
 Keith Campbell (1931–1958), australisk roadracingförare
Keith Cederholm (1958–2010), svensk kriminell
 Keith Hårleman (1911–1952), svensk skådespelerska
 Keith Jarrett (född 1945), amerikansk pianist och kompositör av jazz och klassisk musik
 Keith Levene (född 1957), engelsk gitarrist och låtskrivare
 Keith Moon (1946–1978), brittisk trummis och sångare
 Keith Richards (född 1943), brittisk gitarrist, sångare, låtskrivare, producent, en av de ursprungliga medlemmarna i "Rolling Stones"
 Keith Urban (född 1967), australisk countrysångare

Fiktiva personer
 Keith (Skivvärlden),  fiktiv person skapad av Terry Pratchett

Se även
 Dickson (släkt) – svensk släkt med härstamning från skotska klanen Keith

Förnamnsförgreningssidor
Skotska efternamn
Engelska efternamn
Mansnamn